Aotea ist ein Māori-Wort und bezeichnet:

 Aotea Harbour, einen Naturhafen in Neuseeland
 Aotea Island, mit englischem Namen Great Barrier Island 
 Aotea (Neuseeland), einen Ort in der neuseeländischen Region Waikato
 Aotea Square, einen Platz in der Stadtmitte Aucklands
 Aotea Waka, ein Kanu in der Mythologie der Māori

 als Aotearoa den Namen für Neuseeland in der maorischen Sprache.